Јулиј Борисович „Јул” Бринер (; ; Владивосток, Далекоисточна Република 11. јул 1920 — Њујорк, 10. октобар 1985) био је амерички филмски и позоришни глумац руског порекла. Најпознатији је по улози Рамзеса -{II}- у Десет заповести и улози краља Монгкута у филму Краљ и ја за коју је добио Оскар за најбољег главног глумца. Пре него што је почео да се бави глумом, радио је као модел и фотограф. Имао је веома специфичан глас и обријану главу, која је била његов заштитни знак. Бринер је први глумац у историји филма који се сликао потпуно обнажен.

Играо је минера у југословенском филму Битка на Неретви.

Филмографија 

|-
| 1949. || || -{Port of New York}- || || 
|-
| 1956. || Краљ и ја || -{The King and I}- || краљ Монгкут од Сијама || 
|-
| 1956. || Десет заповести || -{The Ten Commandments}- || фараон Рамзес II || 
|-
| 1956. || || -{Anastasia}- || || 
|-
| 1958. || Браћа Карамазов || -{The Brothers Karamazov}- || || 
|-
| 1958. || || -{The Buccaneer}- || || 
|-
| 1959. || || -{The Journey}- || || 
|-
| 1959. || || -{The Sound and the Fury}- || || 
|-
| 1959. || || -{Solomon and Sheba}- || || 
|-
| 1960. || || -{Once More, with Feeling}-! || || 
|-
| 1960. || || -{Testament of Orpheus}- || || 
|-
| 1960. || || -{Surprise Package}- || || 
|-
| 1960. || Седморица величанствених || -{The Magnificent Seven}- || Крис Адамс || 
|-
| 1961. || || -{Goodbye Again}- || || 
|-
| 1962. || || -{Escape from Zahrain}- || || 
|-
| 1962. || Тарас Буљба || -{Taras Bulba}- || Тарас Буљба || 
|-
| 1963. || || -{Kings of the Sun}- || || 
|-
| 1964. || || -{Flight from Ashiya}- || || 
|-
| 1964. || || -{Invitation to a Gunfighter}- || || 
|-
| 1965. || || -{Morituri}- || || 
|-
| 1966. || Пад џиновске сенке || -{Cast a Giant Shadow}- || Ашер Гонен || 
|-
| 1966. || || -{The Poppy Is Also a Flower}- || || 
|-
| 1966. || || -{Return of the Seven}- || || 
|-
| 1966. || || -{Triple Cross}- || || 
|-
| 1967. || || -{The Double Man}- || || 
|-
| 1967. || || -{The Long Duel}- || || 
|-
| 1968. || || -{Villa Rides}- || || 
|-
| 1969. || || -{The Picasso Summer}- || || 
|-
| 1969. || || -{The File of the Golden Goose}- || || 
|-
| 1969. || Битка на Неретви || || Владо || 
|-
| 1969. || Луда из Шаљоа || -{The Madwoman of Chaillot}- || || 
|-
| 1969. || || -{The Magic Christian}- || || 
|-
| 1971. || || -{Adiós, Sabata}- || || 
|-
| 1971. || || -{The Light at the Edge of the World}- || || 
|-
| 1971. || Романса коњокрадице || -{Romance of a Horsethief}- || || 
|-
| 1971. || || -{Catlow}- || || 
|-
| 1972. || || -{Fuzz}- || || 
|-
| 1973. || || -{Night Flight from Moscow}- || || 
|-
| 1973. || || -{On Location with Westworld}- || || 
|-
| 1973. || Западни свет || -{Westworld}- || Револвераш || 
|-
| 1975. || || -{The Ultimate Warrior}- || || 
|-
| 1976. || || -{Death Rage}- || || 
|-
| 1976. || || -{Futureworld}- || || 
|-
| 1980. || || -{Lost to the Revolution}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1920.
Умрли 1985.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Тони